La Venta peut désigner :

Toponymes

La venta : une municipalité du Honduras, située dans le département de Francisco Morazán.

La Venta : site olmèque de l'État de Tabasco.

La Venta : l'une des quatre divisions territoriales et statistiques dont l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Mérida ;
 La Venta : capitale de la paroisse civile de La Venta de la municipalité de Miranda dans l'État de Mérida.